Secante in geometria
 Secante in trigonometria
 Secante di Cesena (NSA 230) – tangenziale cittadina di Cesena
 Secante – famiglia di pittori friulani, attiva principalmente nel XVI secolo